Pierre Lacour (1745-1814), peintre français ;
 Pierre Lacour (1778-1859), son fils, peintre français ;
 Pierre Lacour (1923-2008), personnalité politique française.